Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Chili. IJsland heeft geen ambassade in Chili.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Chili
IJslandse